

Architettura 
 Palazzo De Sinno – edificio di interesse storico ed artistico di Napoli

Persone 
 Alice Sinno – velista italiana
 Hamed Sinno – musicista libanese con cittadinanza statunitense